Витал Бразил Минейро да Кампанья (; 28 апреля 1865, Кампанья, Минас-Жерайс — 8 мая 1950, Рио-де-Жанейро) — бразильский учёный-медик, врач-терапевт, , токсиколог. Пионер в исследовании токсинов. Национальный герой Бразилии.

Один из самых видных учёных Бразилии, который внёс значительный вклад в развитие токсикологии и иммунологии, разработав эффективное поливалентное противоядие от укусов ядовитых змей, в первую очередь от Crotalus, Bothrops и Elapidae.

Биография 
Окончил медицинский факультет в университете Рио-де-Жанейро. В 1891 году, вскоре после окончания университета, был нанят Службой общественного здравоохранения штата Сан-Паулу, провёл несколько экспедиций во внутренние тропические районы штата, где боролся с эпидемиями жёлтой лихорадки и бубонной чумы. В 1893 году сам заболел жёлтой лихорадкой. В 1895 году в Ботукату, в районе кофейных плантаций, вылечил нескольких человек от укусов змей.

В 1897 году Виталь Бразил поступил в Бактериологический институт штата Сан-Паулу под руководством Адольфо Лутца. Работал с Освальду Крусом и Эмилио Рибасом в исследованиях по борьбе с бубонной чумой, сыпным тифом, оспой и жёлтой лихорадкой.

В начале XX века проводил исследования ядовитых животных, в поисках вакцин против многих инфекционных болезней, таких также как и поли- и моновалентных противоядий против укусов ядовитых змей, ящериц, пчёл, скорпионов и пауков.

В 1901 году основал Института Бутантан, биомедицинский исследовательский центр в городе Сан-Паулу, Бразилия.

Организовал производство жизненно необходимых Бразилии препаратов на базе Института Бутантан, ставшего образцом для научно-производственных учреждений подобного типа.

Деятельность В. Бразила кардинально повлияла на проблему офидизма (отравление змеиным ядом) в Бразилии, обусловленную природной спецификой региона, но имеющую существенное социальное значение.

Примечания

Литература 
 Вершинина И.А., Курбанов А.Р., Лядова А.В., Мартыненко Т.С. Бразильский след в мировой науке: Витал Бразил и Институт Бутантан/  Журнал: Латинская Америка #2. 2018

Ссылки 
 Biografia de Vital Brazil

Медики Бразилии
Паразитологи Бразилии
Паразитологи по алфавиту
Микробиологи Бразилии
Бактериологи
Инфекционисты Бразилии
Национальные герои Бразилии
Врачи Бразилии